

Топоніми 
 Фудай — село в Японії, в префектурі Івате.

Інше 
 Фудай — статус самурая чи його роду в сьоґунаті.